Preserje (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Preserje (Brezovica), een plaats in de Sloveense gemeente Brezovica
 Preserje (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica